Mario Paciello (1937) – vescovo cattolico italiano
Stefano Paciello (1925-1995) – architetto italiano